

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hemlock – villaggio della Contea di Perry, Ohio
 Hemlock – township della Contea di Columbia, Pennsylvania
 Sudafrica
 Hemlock – città della Municipalità locale di Emakhazeni

Musica 
 Hemlock – gruppo musicale heavy metal statunitense